Katholischer Preßverein steht für:
 Katholischer Preßverein in der Diözese Graz-Seckau, gegründet 1869, siehe Styria Media Group
 Katholischer Preßverein der Diözese Linz, gegründet 1870, siehe Oberösterreichischer Landesverlag
 Katholischer Preßverein der Diözese St. Pölten, gegründet 1874, siehe Niederösterreichische Nachrichten
 Katholischer Preßverein für Bayern, gegründet 1901
 Katholischer Preßverein für Ostböhmen